Anne Hathaway, née en 1556 et morte le , était la femme du dramaturge anglais William Shakespeare.

Biographie 

Anne Hathaway semble avoir grandi à Shottery, un petit village à l'ouest de , , au centre de l'Angleterre. Un cottage présenté comme la maison familiale des Hathaway est situé à Shottery. Il est devenu une attraction touristique importante pour le village. On n'est pas absolument sûr qu'il ait été véritablement le cottage des Hathaway.

Enceinte lors de leur mariage en 1582, elle est alors âgée de 26 ans, Shakespeare n'en a que 18, elle donne naissance à leur premier enfant, Susanna, en 1583, puis à des jumeaux, Hamnet et Judith, en 1585. Hamnet décède en 1596 à l'âge de 11 ans. Les descendants de la famille de Hathaway ont vécu dans «  » pendant quatre cents ans.

On prétend souvent que Shakespeare n'aimait pas sa femme, mais il n'existe aucun document à l'appui de cette supposition (il est toutefois à souligner que le testament de Shakespeare plaide en faveur d'une réelle détestation, puisqu'il ne mentionne l'héritage de son épouse que pour lui léguer « le moins bon de ses lits »). Durant la majeure partie de leur vie conjugale, il a vécu à Londres, occupé à écrire et à jouer ses pièces de théâtre, pendant que son épouse séjourne à Stratford. Lorsque Shakespeare a pris sa retraite du théâtre en 1613, il a choisi de vivre à Stratford.

Le cottage d'Anne Hathaway 

L'enfance d'Anne Hathaway s'est déroulée dans une maison près de , , en Angleterre. Même si on dit que c'est un cottage, c'est, en fait, une vaste ferme de douze pièces, avec plusieurs chambres et plusieurs beaux jardins. Comme dans beaucoup de maisons de cette époque, elle dispose de plusieurs cheminées pour répandre la chaleur uniformément dans toute la maison pendant l'hiver. La plus grande cheminée était utilisée pour la cuisine. Une architecture à pan de bois est aussi une marque caractéristique du style Tudor. Le cottage, devenu un musée, est désormais ouvert au public.

Anne en littérature

Sonnets de Shakespeare 
Un des sonnets de Shakespeare, le numéro 145, a été cité comme faisant référence à Anne Hathaway, les mots «  » (« loin de la haine ») peuvent être un jeu de mots (en prononciation élisabéthaine) sur «  ». Il a également été suggéré que les mots suivants : «  » (« Et m'a sauvé la vie »), auraient été indiscernables en prononciation d'« Anne m'a sauvé la vie ». Le sonnet est différent de tous les autres par la longueur de ses vers. Son langage et sa syntaxe relativement simples suggèrent qu'il pourrait avoir été écrit beaucoup plus tôt que les autres sonnets, plus mûrs.

Those lips that Love's own hand did make
Breathed forth the sound that said 'I hate'
To me that languish'd for her sake;
But when she saw my woeful state
Straight in her heart did mercy come,
Chiding that tongue that ever sweet
Was used in giving gentle doom,
And taught it thus anew to greet:
'I hate' she alter'd with an end,
That follow'd it as gentle day
Doth follow night, who like a fiend
From heaven to hell is flown away;
'I hate' from hate away she threw,
And saved my life, saying 'not you.'

Poème attribué à Shakespeare

Le poème suivant sur Anne a pareillement été attribué à Shakespeare, mais son langage et son style ne sont pas typiques de ses couplets. Il est généralement attribué à Charles Dibdin (1748-1814) et a peut-être été écrit pour le festival Shakespeare de  de 1769 :

But were it to my fancy given
To rate her charms, I'd call them heaven;
For though a mortal made of clay,
Angels must love Ann Hathaway;

She hath a way so to control,
To rapture the imprisoned soul,
And sweetest heaven on earth display,
That to be heaven Ann hath a way;

She hath a way,
Ann Hathaway,–
To be heaven's self Ann hath a way.

Carol Ann Duffy
Il existe aussi un poème moderne de Carol Ann Duffy portant sur Anne Hathaway.

Maggie O'Farrell
En 2020, l'écrivaine Maggie O'Farrell publie  qui est un roman de fiction autour d'Hamnet et de ses parents. Durant tout le roman, ni le nom de William Shakespeare ni celui d'Anne Hathaway ne sont écrits. Celle-ci porte le prénom d'Agnes et l'auteur de théâtre est désigné comme « le mari de…, le père de…, le fils de… ». Le roman a obtenu plusieurs prix dont le , ou le . Il est traduit en français, par Susan Tardy, aux Éditions Belfond.

Arbre généalogique

Annexes

Liens externes 
 

  Anne Hathaway, femme de Shakespeare
  Acte de mariage de Shakespeare's et Anne Hathway
  Quelques anciennes cartes postales du cottage d'Anne Hathaway's à Shottery

Notes, sources et références 

William Shakespeare
Personnalité de l'époque Tudor
Personnalité féminine anglaise
Naissance en 1556
Naissance dans le Warwickshire
Décès en août 1623
Décès à Stratford-upon-Avon